Антуан Эроэ, известный как Ла Мезон-Нев (; около 1492—1568) — французский , ренессансный гуманист, религиозный деятель, епископ диньский (06.02.1553 — 1567).

Биография 
Родился в Париже в семье королевского казначея, связанной с канцлером Франциска II Франсуа Оливье.
Изучал право в Париже. В 1524 году стал получать пенсион от Маргариты Наваррской, что позволяло ему жить безбедно и приблизиться к ученому кругу гуманистов, художников и поэтов, окружавших Маргариту Наваррскую и являвшемуся одним из очагов французского Ренессанса.

В 1529 году стал «чрезвычайным пансионером» Маргариты Наваррской и Луизы Савойской, что продлилось до 1539 года.

Король назначил его аббатом Серкансо. В течение пятнадцати лет, отделявших его от назначения аббатом Серкансо до назначения епископом Диня в 1553 году, поэтическая слава Антуана Эроэ продолжала расти.

Творчество 
Неизвестно, когда Эроэ начал писать стихи.
Поэзия Эроэ относится к его ранним годам, так как, получив епископство, он перестал писать светские стихи, поскольку считал, что это не соответствует его положению.

Эроэ принадлежал к лионской школе поэзии, лидером которой был Морис Сэв.
Его стихи хвалили Клеман Маро и Ронсар.

Известен поэмой «La parfaicte amie» (Лион, 1542), в которой развил идею чистой духовной любви, основанную главным образом на прочтении итальянских неоплатоников. Книга вызвала большие споры.

Примечания

Литература 
 
 

Французские поэты XVI века
Епископы Франции XVI века
Ренессансные гуманисты
Аббаты Франции